Plaats in Indonesië
 Sangkanayu (Bojong), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Sangkanayu (Mrebet), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java